Karby (Denemarken)
Karby (parochie)
Karby (Duitsland)
Karby (Tierp), plaats in de Zweedse gemeente Tierp
Karby (Vallentuna), plaats in de Zweedse gemeente Vallentuna